La Palazzina ima više značenja:
 La Palazzina, Firenze
 La Palazzina, Modena
 La Palazzina, Olbia-Tempio
 La Palazzina, Parma
 La Palazzina, Piacenza